Zwetnoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Zwetnoje (Astrachan), Dorf in der Oblast Astrachan
 Zwetnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Kallen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Zwetnoje (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol